St. Lorenzkirche (Neurenberg), een kerk in Neurenberg
Lorenzkirche (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg